Saarde kan syfta på följande platser:

Estland 

 Saari (Estland) – ort, Pärnu län, Audru vald, 
 Kilingi-Nõmme (ort i Estland) – Pärnu län, Saarde vald, 

Robotskapade Estlandförgreningar